Джуно:
 Джуно () — город в США, административный центр штата Аляска.
 Джуно () — округ в штате Висконсин, США.
 Джуно — ледниковое поле на Аляске.
 Джуно (, также Jupiter Polar Orbiter) — автоматическая межпланетная станция НАСА, предназначенная для исследования Юпитера. Запущена в рамках программы New Frontiers 5 августа 2011.
 «Джуно» — канадская музыкальная премия.
 «Джуно» () — трагикомедия 2007 года о подростковой беременности, снятая режиссёром Джейсоном Рейтманом по сценарию Диабло Коди.

См. также 
 Джу́но Темпл — британская актриса, ставшая известной благодаря ролям в фильмах «Трещины», «Ещё одна из рода Болейн» и «Искупление».
 Джуна (значения)
 Джуно-Бич (значения)